Nergal – divinità mesopotamica
 Nergal – pseudonimo di Adam Michał Darski, leader del gruppo metal Behemoth
 Nergal – personaggio del fumetto Dampyr
 Nergal – personaggio dei fumetto DC Comics, in particolare di Hellblazer
 Nergal – personaggio del videogioco Fire Emblem
 Nergal – personaggio di Sailor Moon